Фицуильям-колледж () — один из 31 колледжей Кембриджского университета в Великобритании. Основан в 1869 году.

Особенное внимание в колледже уделяется естественным наукам, музыке и политике. Среди студентов особенно популярна география. Также в колледже имеется известный факультет криминологии.

Ссылки 
 Официальный веб-сайт колледжа

Фицуильям-колледж (Кембридж)